Landhuis (gebouw) - luxe alleenstaand huis in een natuurlijke omgeving
 Villa (bouwkunde) - een vrijstaande woning
 Buitenplaats - een groot zomerverblijf van rijke stedelingen
 Landhuis (Bornem) - een gebouw in de Antwerpse gemeente Bornem
 Landhuis (Sint-Niklaas) - een gebouw in de Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas
 Landshuis - een gebouw in de West-Vlaamse stad Veurne, ook wel Landhuis genoemd
 Landhuizen van Curaçao - de hoofdgebouwen van de voormalige plantages op Curaçao
 Landhuis (Bornem) - het voormalige gemeentehuis van Bornem
 Het Landhuis (film) - een Vlaamse tv-film uit 1989

Zie ook
 Burcht (doorverwijspagina)
 Landshuis (doorverwijspagina)